Miroslav Ďurák (né le  à Topoľčany en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur pour les Dragons de Rouen en Ligue Magnus.

Biographie 
Ďurák commence sa carrière en jouant pour le club de sa ville natale, le HC Topoľčany, au second échelon de la Slovaquie, la  en 1998. À la fin de la saison, il participe au repêchage dans la Ligue nationale de hockey et il est le  du repêchage, lors du huitième tour

Il quitte alors l'Europe et passe plusieurs saisons en Amérique du Nord, d'abord dans les ligues mineures avant de jouer une cinquantaine de rencontres dans l'ECHL au cours de la saison 2002-2003. Au cours de cette même saison, il joue une rencontre dans la Ligue américaine de hockey avec les Admirals de Milwaukee. Ne parvenant pas à se faire une place dans les ligues américaines, il retourne en Europe et joue au cours des saisons suivantes dans différents clubs de Slovaquie ou de République tchèque. Au cours de la saison 2011-2012, il est assistant-capitaine du HK Nitra qui finit à la onzième place du classement de la saison.

En , il signe avec le Rouen hockey élite 76 qui évolue dans le championnat de France élite, la Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || HC Topoľčany || 1. liga  || 12 || 0 || 2 || 2 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1999-2000 || Buccaneers de Des Moines || USHL || 55 || 5 || 6 || 11 || 93 || 9 || 2 || 1 || 3 || 12
|- 
| 2000-2001 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 34 || 0 || 17 || 17 || 24|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2000-2001 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 27 || 5 || 13 || 18 || 95 || 18 || 4 || 3 || 7 || 45
|- 
| 2001-2002 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 67 || 11 || 36 || 47 || 131 || 16 || 2 || 13 || 15 || 42
|- 
| 2002-2003  || Storm de Toledo || ECHL || 51 || 3 || 13 || 16 || 72 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2002-2003 || Admirals de Milwaukee || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2003-2004 || HC České Budějovice || Extraliga  || 33 || 2 || 5 || 7 || 48|| -|| -|| -|| -|| 
|- 
| 2004-2005 || HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch.|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2005-2006 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slo. || 54 || 3 || 5 || 8 || 103 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2006-2007 || HK Ruzinov 99 Bratislava || 1. liga Slo. || 2 || 1 || 5 || 6 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2007-2008 || HC Zlín || Extraliga Tch. || 42 || 2 || 1 || 3 || 91 || 12 || 0 || 1 || 1 || 44
|- 
| 2008-2009 || HK 36 Skalica || Extaliga Slo.|| 40 || 8 || 14 || 22 || 46 || 17 || 3 || 6 || 9 || 16
|- 
| 2009-2010 || HK Nitra || Extaliga Slo. || 29 || 4 || 8 || 12 || 52 || 10 || 0 || 2 || 2 || 51
|- 
| 2010-2011 || HC Topoľčany|| 1. liga Slo.|| 2 || 1 || 1 || 2 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2010-2011 || HK Nitra || Extaliga Slo. || 34 || 1 || 9 || 10 || 28 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2011-2012 || HK Nitra || Extaliga Slo. || 45 || 2 || 14 || 16 || 77|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25|| 1|| 4|| 5|| 52|| 14|| 1|| 1|| 2|| 14
|- 
| 2013-2014 || GKS Tychy || Extraliga || 14|| 2|| 5|| 7|| 16|| -|| -|| -||- || -
|- 
| 2013-2014 || MsHK Žilina || Extaliga Slo. || 15|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2014-2015 || Újpesti TE || MOL Liga || 40|| 8|| 27|| 35|| 78|| 3|| 0|| 1|| 1|| 10
|- 
| 2015-2016 || HK 36 Skalica || Extaliga Slo. || 27|| 1|| 5|| 6|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2015-2016 || Dunaújvárosi Acélbikák || MOL Liga || 20|| 2|| 9|| 11|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || HK Michalovce || 1.liga ||2||0 ||1 ||1 ||4 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Topoľčany
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Zlín
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HK Nitra
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du MsHK Žilina
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce